Ворд, Вард () — поширене англійське прізвище.

Відомі носії

Актори 
 Ворд Джемма ( 1987) — австралійська супермодель і актриса.
 Ворд Майтланд ( 1977) — американська акторка, фотомодель, секс-символ.
 Ворд Рейчел ( 1957) — британська і австралійська акторка, режисер та сценарист.
 Ворд Софі ( 1964) — британська акторка.
 Ворд Фред (1942-2022) — американський актор.

Музиканти 
 Ворд Джефф (1962-1993) — барабанщик гуртів Nine Inch Nails, Hammeron, Revolting Cocks, Ministry, Lard і Low Suicide Pop.

Науковці 
 Ворд Лестер Френк (1841-1913) — американський соціолог.
 Кінгдон-Ворд Френк (1885-1958) — британський мандрівник та ботанік у Східній Азії, провідний автор праць з колекціювання рослин.

Спортсмени 
 Ворд Аарон ( 1973) — канадський хокеїст, захисник.
 Ворд Андре ( 1984) — американський боксер-професіонал.
 Ворд Бекка ( 1990) — американська фехтувальниця, олімпійська медалістка.
 Ворд Джемі ( 1986) — північноірландський футболіст, нападник клубу «Ноттінгем Форест».
 Ворд Джоел ( 1980) — канадський хокеїст, правий нападник.
 Ворд Кем ( 1984) — канадський хокеїст, воротар.
 Ворд Кетрін ( 1987) — канадська хокеїстка.
 Ворд Ленс ( 1978) — канадський хокеїст.
 Ворд Маклейн ( 1975) — американський вершник, олімпійський чемпіон.
 Ворд Міккі ( 1965) — професійний боксер і колишній чемпіон світу за версією WBO.
 Ворд Наталі ( 1975) — австралійська софтболістка, олімпійська медалістка.
 Ворд Стівен ( 1985) — ірландський футболіст.

Ім'я 
 Каннінгам Вард (Howard G. «Ward» Cunningham) ( 26 травня 1949) — американський програміст.

Англійські прізвища